Fresen  ist der Name folgender geographischer Objekte: 

 Fresen (Gemeinde Himmelberg), Ortschaft von Himmelberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Fresen (Gemeinde Anger), Ortschaft und Katastralgemeinde von Anger, Bezirk Weiz, Steiermark
 Fresen (Gemeinde Oberwölz), Ortslage von Raiming bei Oberwölz, Bezirk Murau, Steiermark
 Fresen (Gemeinde Ranten), Ortsteil von Ranten, Bezirk Murau, Steiermark

 Fresing, Ortschaft der Gemeinde Kitzeck im Sausal, Bezirk Leibnitz, Steiermark (Namensvariante)
 Brezno (Podvelka) im Drautal, Slowenien

Fresen ist der Familienname folgender Personen:
 Patricia Fresen (* 1940), Theologin

Fresen steht außerdem für:
 Georg Fresenius (1808–1866), deutscher Botaniker (offizielles botanisches Autorenkürzel)

Siehe auch:
 Friesen
 Freese
 Frese
 Oberfresen,  Unterfresen